

Geografia

Alderton (Gloucestershire)
Alderton (Northamptonshire)
Alderton (Shropshire)
Alderton (Suffolk)
Alderton (Wiltshire)

Alderton (Washington)